Ann(e) Anderson può riferirsi a:

 Anne Anderson, diplomatica irlandese
 Anne Anderson, illustratrice scozzese
 Anne Anderson, ricercatrice scozzese

Varianti 
 Ann Anderson, coniugata Kiessling, biologa statunitense